Pasquale Catalano ist der Name folgender Personen:

* Pasquale Catalano (Komponist) (* 1966), italienischer Komponist
 Pasquale Catalano (Spezialeffektkünstler) (* 1968), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler